

Anno 
 904 o 904 a.C.

Codici 
 904 (astronomia) – Codice che designa l'Osservatorio astronomico di Go-Chome and Kobe-Suma, nella Prefettura di Hyōgo, del Giappone

Matematica 
 904 – numero